Nespereira, mot portugais signifiant « néflier » en français, peut aussi désigner :
au Portugal :
Nespereira, paroisse civile de la municipalité de Cinfães, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Nespereira, paroisse civile de la municipalité de Gouveia, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Nespereira, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Nespereira, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto et la région Nord.